Watauga kan syfta på:

 Watauga, Tennessee
 Watauga, Texas

Se även 
 Watauga County